Gary Suter (né le  à Madison au Wisconsin) est un joueur américain de hockey sur glace professionnel.

Carrière de joueur 
Il évolua dans la Ligue nationale de hockey avec les Flames de Calgary, les Blackhawks de Chicago et les Sharks de San José.

Il fut repêché par les Flames au  ( au total) lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1984. Il connut une longue et fructueuse carrière dans la ligue, remportant le trophée Calder en 1986 et une Coupe Stanley en 1989. Son neveu Ryan Suter joue actuellement avec le Wild du Minnesota.

Carrière internationale 
Il remporta la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Salt Lake City de 2002, défendant les couleurs de l'Équipe des États-Unis de hockey sur glace.

Parenté dans le sport 
Le frère de Gary, Bob Suter est un joueur de la LNH. Il est l'oncle du joueur de hockey professionnel, Ryan Suter.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1981-1982 || Fighting Saints de Dubuque || USHL || 18|| 3|| 4|| 7|| 32||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1982-1983 || Fighting Saints de Dubuque || USHL || 41|| 9|| 30|| 39|| 112||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1983-1984 || U. of Wisconsin || NCAA || 35|| 4|| 18|| 22|| 32||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1984-1985 || U. of Wisconsin || NCAA || 39|| 12|| 39|| 51|| 110||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1985-1986|| Flames de Calgary || LNH|| 80|| 18|| 50|| 68|| 141|| 10|| 2|| 8|| 10|| 8
|-
|1986-1987|| Flames de Calgary || LNH|| 68|| 9|| 40|| 49|| 48|| 6|| 0|| 3|| 3|| 10
|-
|1987-1988|| Flames de Calgary || LNH|| 75|| 21|| 70|| 91|| 124|| 9|| 1|| 9|| 10|| 6
|-
|1988-1989|| Flames de Calgary || LNH|| 63|| 13|| 49|| 62|| 78|| 5|| 0|| 3|| 3|| 10
|-
|1989-1990|| Flames de Calgary || LNH|| 76|| 16|| 60|| 76|| 97|| 6|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
|1990-1991|| Flames de Calgary || LNH|| 79|| 12|| 58|| 70|| 102|| 7|| 1|| 6|| 7|| 12
|-
|1991-1992|| Flames de Calgary || LNH|| 70|| 12|| 43|| 55|| 128||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1992-1993|| Flames de Calgary || LNH|| 81|| 23|| 58|| 81|| 112|| 6|| 2|| 3|| 5|| 8
|-
|1993-1994|| Flames de Calgary || LNH|| 25|| 4|| 9|| 13|| 20||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1993-1994|| Blackhawks de Chicago || LNH|| 16|| 2|| 3|| 5|| 18|| 6|| 3|| 2|| 5|| 6
|-
|1994-1995|| Blackhawks de Chicago || LNH|| 48|| 10|| 27|| 37|| 42|| 12|| 2|| 5|| 7|| 10
|-
|1995-1996|| Blackhawks de Chicago || LNH|| 82|| 20|| 47|| 67|| 80|| 10|| 3|| 3|| 6|| 8
|-
|1996-1997|| Blackhawks de Chicago || LNH|| 82|| 7|| 21|| 28|| 70|| 6|| 1|| 4|| 5|| 8
|-
|1997-1998|| Blackhawks de Chicago || LNH|| 73|| 14|| 28|| 42|| 74||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1998-1999|| Sharks de San José || LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1999-2000|| Sharks de San José || LNH|| 76|| 6|| 28|| 34|| 52|| 12|| 2|| 5|| 7|| 12
|-
|2000-2001|| Sharks de San José || LNH|| 68|| 10|| 24|| 34|| 84|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2001-2002|| Sharks de San José || LNH|| 82|| 6|| 27|| 33|| 57|| 12|| 0|| 4|| 4|| 8

|1145|| 203|| 642|| 845|| 1327|| 108|| 17|| 56|| 73|| 120

Références 

Naissance à Madison (Wisconsin)
Naissance en juin 1964
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Badgers du Wisconsin
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Sharks de San José
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Gagnant du trophée Calder
Champion de la Coupe Stanley
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Membre du Temple de la renommée du hockey américain
Défenseur de hockey sur glace